Amerikai Egyesült Államok
 Summerville (Dél-Karolina)
 Summerville (Georgia)
 Summerville (Oregon)
 Summerville (Pennsylvania)

 Kanada
 Summerville (Újfundland és Labrador)
 Summerville (Új-Skócia)